Административно-территориальное деление Чечни — территориальная организация Чеченской Республики России.

Административно-территориальное устройство 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики» и Реестру административно-территориальных единиц Чеченской Республики, регион включает следующие административно-территориальные единицы:
 3 города республиканского значения (Аргун, Грозный, Гудермес);
 15 районов;
 4 города (районного значения): Курчалой, Урус-Мартан,Ачхой-Мартан, Шали;
 360 сельских населённых пунктов.

Согласно Конституции Чеченской Республики в состав региона входят 17 районов, включая формально воссозданные Галанчожский и Чеберлоевский районы, которые фактически организованы так и не были.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства), в границах административно-территориальных единиц республики были созданы муниципальные образования. К 1 января 2019 года их число составило 238, в том числе:
 2 городских округа,
 15 муниципальных районов, в составе которых:
 4 городских поселения и
 217 сельских поселений.

Муниципальные районы и городские округа

История территориального деления Чечни  
В разные исторические периоды историко-географической области Чечни прослеживались различные формы разделения территории: в этно-социальном, возможно тайповом плане — нахские «землицы» старорусских источников и «общества» в более поздних русскоязычных исследованиях; некоторые наибства Северо-Кавказского имамата — теократические исламские округа; территории в составе Российской империи — Чеченский и, частично, Сунженский казачий округа; в составе СССР — районы и области Чеченского НО, Чеченской АО, районы восточной части Чечено-Ингушской АО и Чечено-Ингушской АССР; в составе Российской Федерации — районы и города республиканского значения современной Чеченской Республики.

Помимо политического административно-территориального деления, в Чечне зафиксированы ряд исторических и географических экзотопонимов — Малая и Большая Чечня, Горная и Равнинная/Плоскостная Чечня, Предгорная Чечня, Притеречье. Ряд исследователей выделяет области Терско-Сунженского и Терско-Сулакского междуречий, иногда в научных работах обособленно описывают Долину Сунжи или Долину Терека — эти историко-географические объекты также частично находятся на территории Чечни.

На 15 января 1965 года Чечено-Ингушская АССР включала Ачхой-Мартановский, Веденский, Грозненский, Гудермесский, Малгобекский, Надтеречный, Назрановский, Наурский, Ножай-Юртовский, Советский, Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский и Шелковской районы, а также города республиканского подчинения Грозный, Гудермес и Малгобек.

В 1989 году Советский район был переименован в Шатойский. В 1990 году образован Итум-Калинский район, а Аргун стал городом республиканского подчинения.

Постсоветский период 
При разделе Чечено-Ингушской АССР на Чечню и Ингушетию в 1992 году к последней отошли Малгобекский, Назрановский, часть Сунженского района и город республиканского подчинения Малгобек. В 1995 году в Чечне были образованы Курчалоевский и Шаройский районы.

В 1999 году Правительство РФ начинает КТО на территории Северо-Кавказского региона (Вторая чеченская война, 1999—2009 годы), активная фаза которой приходится на 1999—2000 годы и приводит к ликвидации сепаратистского режима ЧРИ.

В 2001—2003 годах чеченское радикальное движение продолжает свою активность, окончательно переходя к диверсионно-террористической тактике и постепенно теряет политическую доминанту своей деятельности. На этом фоне в Чечне укрепляются структуры и силы, лояльные российскому государству и ставшие деятельными оппонентами сецессионистскому движению. Проблема статуса Чеченской Республики к 2003—2004 годам уходит из актуальной политической повестки — республика возвращается в политико-правовое пространство РФ и занимает свои позиции в качестве субъекта РФ, с избранными органами власти и процедурно одобренной Конституцией. Однако, даже к 2008 году муниципалитеты в Чечне фактически не существовали и вместо них действовали органы государственной власти.

26 июня 2008 года в Грозный прибыли Руководитель АП РФ С. Е. Нарышкин и его первый заместитель В. Ю. Сурков для участия в совещании Правительства ЧР, посвященному вопросам местного самоуправления. С. Е. Нарышкин поставил задачу по формированию органов местного самоуправления в ЧР, которое должно быть завершено в течение максимум полутора лет, а В. Ю. Сурков заявил, что это будет финальная стадия восстановления ЧР, после чего она станет самым обычным регионом РФ. В связи с этим, по поручению Президента ЧР Р. А. Кадырова, властями республики был инициирован процесс по установлению границ муниципальных образований (проводится в соответствии с принятым в 2003 году Законом РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Депутаты Парламента ЧР I-го созыва, буквально перед самым самороспуском, приняли сразу десять законов, касающихся муниципальных образований республики.

11 декабря 2019 года Сунженский район Чеченской Республики был переименован в Серноводский район.

1 января 2020 года границы районов и городских округов Чечни изменены, в том числе из состава Грозненского района исключены территории 10 сельских поселений в пользу городских округов город Грозный и город Аргун, а также Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Шатойского районов. Помимо этого, из состава Ачхой-Мартановского района в Серноводский район передано Бамутское сельское поселение, а из состава Гудермесского района в состав Курчалоевского района передана территория Илсхан-Юртовского сельского поселения. Ненаселённые части территории Старо-Ачхойского сельского поселения Ачхой-Мартановского района включены в Урус-Мартановский и Шатойский районы.

С 21 июня 2021 года административный центр Грозненского муниципального района перенесён в село Толстой-Юрт.

См. также 
 Городские населённые пункты Чечни
 Населённые пункты Чечни

Примечания 
Комментарии

Источники

Пресса. Ссылки 
 
 
 
 
 
 Актуальный список ОКАТО
 Справочник территорий (ОКАТО)

Чечня